Инье́ () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Бламон.

География 						
Инье расположен в 50 км к востоку от Нанси. Соседние коммуны: Аврикур на севере, Фолькре на востоке, Гонье на юго-востоке, Репе и Отрепьер на юге, Амнонкур на западе.

История 
 До 1871 года Инье был частью округа Сарребур, в департаменте Мёрт. Для сохранения целостности частной железнодорожной линии и доступа к станции Аврикур, Франция вели переговоры с Германской империи о исправление границ. В результате город остался после 1871 года французским, но в период с 10 мая (Франкфуртский договор) по 12 октября 1871 года (подписание Конвенции в Берлине об исправлении границы), Инье принадлежал Германской империи в течение 5 месяцев.
 Коммуна была сильно повреждена во время Второй мировой войны (1939-1945).

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 116 человек.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики						

Коммуны департамента Мёрт и Мозель